Марк Ри́джерс (; род. 9 августа 1990, Инвернесс) — шотландский футболист, вратарь футбольного клуба «Инвернесс Каледониан Тисл».

Карьера

Клубная 
Свой первый профессиональный контракт Риджерс подписал в 2006 году с командой «Росс Каунти», который покинул уже через год, не сыграв ни одной игры за клуб.

В 2007 году он перешёл в «Хартс», который с 2007 по 2012 годы передавал игрока в аренду в различные шотландские клубы.

Сборная 
В 2011 году впервые вышел в составе молодёжной сборной Шотландии в матче против молодёжной сборной Нидерландов, где шотландцы выиграли со счётом 2-1.

Статистика

Достижения

Харт оф Мидлотиан 
 Кубок Шотландии: 2012

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Ист Файф»
Игроки ФК «Эйрдри Юнайтед»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Инвернесс Каледониан Тисл»